Soest puede hacer referencia a:
 Soest (Alemania)
 Soest (Países Bajos)
 Distrito de Soest (en Alemania)